Emanuele Boccali, detto Emanuele Greco o Manolo Boccali (...-1516) – condottiero e capitano di ventura greco naturalizzato italiano
 Leone Boccali (1902-1964) – giornalista italiano
 Nicolò Boccali o Niccolò (...-1505 circa)  – condottiero e capitano di ventura greco naturalizzato italiano
 Wladimiro Boccali (1970) – politico italiano, ex-sindaco di Perugia